Teen Town steht für:

 Teen Town (Komposition), Instrumentaltitel von Jaco Pastorius
 Teen Town (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie